Neukomm ist der Familienname folgender Personen:

 Alexius Neukomm (1570–1627), deutscher Prediger
 Alfred Neukomm (* 1945), Schweizer Politiker (SP)
 Emil Alfred Neukomm (1906–1948), Schweizer Gebrauchsgrafiker
 Ernst Neukomm (* 1935), Schweizer Politiker (SP)
 Gerda Zeltner-Neukomm (1915–2012), Schweizer Romanistin und Literaturkritikerin
 Peter Neukomm (* 1962), Schweizer Politiker (SP)
 Robert Neukomm (* 1948), Schweizer Politiker (SP)
 Sigismund von Neukomm (1778–1858), österreichischer Komponist